Mihailo Janković (arhitekt)
Mihailo Janković (sudac), sudac na Beogradskom procesu
Mihajlo Janković - Inajet, jedan od pionira leskovačke industrije